Planitz bezeichnet:
 Plánice (dt. Planitz), Stadt im Okres Klatovy, Tschechien
 Planitz, Stadtteil von Zwickau, Sachsen
 Planitz (Barth), Ortsteil der Stadt Barth im Landkreis Vorpommern-Rügen, Mecklenburg-Vorpommern
 Planitz (Käbschütztal), Ortsteil der Gemeinde Käbschütztal im Landkreis Meißen, Sachsen
 Planitz (Gemeinde Weitensfeld), Ortschaft in der Gemeinde Weitensfeld im Gurktal, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Planitz (Adelsgeschlecht), vogtländisches Adelsgeschlecht

Planitz ist der Familienname folgender Personen:

 Arwed von der Planitz (1875–1943), sächsischer Offizier aus dem Adelsgeschlecht derer von der Planitz
 Balthasar Friedrich von der Planitz (1510–1563), Offizier im Dienst bei den Burggrafen von Plauen und als Rat bei den Markgrafen zu Meißen

 Bruno Edler von der Planitz (1873–1950), deutscher Bankier
 Ernst von der Planitz (1836–1910), preußischer Generaloberst
 Ernst Edler von der Planitz (1857–1935), deutsch-amerikanischer Schriftsteller
 Gustav Adolf von der Planitz (1802–1869), königlich-sächsischer Hof- und Justizrat, herzoglich-sachsen-altenburgischer Geheimrat und Minister
 Hans von der Planitz (1473–1535), kaiserlicher und kurfürstlich-sächsischer Rat
 Hans Planitz (1882–1954), Jurist und Historiker
 Heinrich August von der Planitz († 1739), deutscher Domherr
 Heinrich Ernst von der Planitz (1723–1793), preußischer Generalmajor
 Horst Edler von der Planitz (1859–1941), sächsischer Offizier

 Max von der Planitz (1834–1910), preußischer General der Artillerie
 Paul von der Planitz (1837–1902), sächsischer General der Infanterie und Kriegsminister
 Rudolf von der Planitz († 1427), deutscher Geistlicher, Bischof von Meißen (1411–1427)
 Ulrich Frank-Planitz (1936–2011), deutscher Verleger und Journalist

Siehe auch:
 Plänitz, Ortsteil von Neustadt (Dosse)